1-й розыгрыш Чемпионата наций КОНКАКАФ, организованного КОНКАКАФ, состоялся с 23 марта по 7 апреля 1963 года в Сальвадоре. В финальной части турнира участвовали 9 сборных. Они были разбиты на две группы (из пяти и четырёх команд), которые в однокруговом турнире определили четырёх участников финальной путёвки (по две лучших команды от каждой группы).

Стадионы

Отборочный турнир

Составы команд

Первый этап

Группа A 

Матчи

Группа B 

Матчи

Финальный этап 

Матчи

Бомбардиры 
8 мячей:
  Эдуардо Эрнандес
4 мяча:
  Трибилин Гонсалес
  Роналд де Ланной
3 мяча:
  Гильермо Ортис
  Марио Монхе
  Феликс Герра
  Торибио Бризен
2 мяча:

  Уго Пенья
  Франсиско Лопес Контрерас
  Луис Понсе

  Родольфо Руис
  Хуан Хосе Гамес
  Эдгар Марин

  Вальтер Пирсон
  Исидоро Диас
  Альбино Моралес

1 мяч:

  Фернандо Куэнка
  Висенте Переда
  Фелипе Бараона
  Нильмо Эдвардс
  Родригес
  Рауль Суасо
  Карлос Суасо
  Альфредо Руано
  Сесар Рейноса
  Маурисио Гонсалес

  Армандо Чакон
  де Леон
  Энтони Эвинг
  Арольдо Хуарес
  Энрике Кордоба
  Марио Кордеро
  Рубен Хименес
  Виктор Васкес
  Рохер Сильва
  Дамасао Сильва

  Мартина
  Юджин Тестинг
  Гильермо Вега
  Адольфо Диас
  Гойес
  Хуан Антонио Сантамария
  Луис Эрнесто Тапия
  Ласселлс Данкли

Автоголы:
  Хесус дель Муро (в матче против НАО)
  Бенхамин Веласко (в матче против Панамы)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1963 на RSSSF

1963
1963 год в футболе